Astarte är ett släkte av musslor som beskrevs av James Sowerby (mykolog) 1816. Astarte ingår i familjen Astartidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Musslor